Baharu (Susoh), een plaats in Indonesië
Baharu (Blang Pidie), een plaats in Indonesië